

Sciences et techniques 
 En botanique, la Rue des murailles (Asplenium ruta-muraria) est une fougère, de la famille des Aspleniaceae.

Toponyme 
Plusieurs localités françaises ont ou ont eu une rue des Murailles :
 Nantes, en Loire-Atlantique ;
 Saint-Savin-sur-Gartempe, dans la Vienne ;
 Thiers, dans le Puy-de-Dôme.